Der TuS Fürstenfeldbruck e. V. von 1885 ist ein Sportverein aus der Stadt Fürstenfeldbruck. Der Vereinszweck ist die Förderung des Sports und sportliche Jugendhilfe. Der Verein bietet die Sportarten American Football, Basketball, BMX, Damengymnastik, Cheerleading, FreeArts, Freizeitsport, Gerätturnen, Gesundheitssport, Handball, Judo & Selbstverteidigung, Karate, Kindersport, Laufen, Radsport, Rollstuhlsport, Rugby, Schach, Sportkegeln, Taekwondo, Tanzsport, Tischtennis, Trial, Triathlon und Volleyball an.

Handball 
Überregional bekannt wurde der Verein u. a. durch seine Handballabteilung, deren erste Männermannschaft 1992/93 und 2020/21 in der 2. Handball-Bundesliga spielte. Am Spielbetrieb nehmen drei Männermannschaften und eine Damenmannschaft teil. Im Jugendbereich spielen 15 männliche und weibliche Mannschaften von der A- bis zur G-Jugend.

Erfolge

Kader 2022/23 

Abgänge:

 Louis Oberosler (Bergischer HC)
 Tim Kaulitz (SG BBM Bietigheim)
 Korbinian Lex (Karriereende)
 Stefan Seitz (HC Erlangen)
 Benedikt Hack (Wölfe Würzburg)
 Max Horner (VfL Lübeck-Schwartau)
 Lasse Rehmeyer (SV Anzing)

Bekannte Ehemalige Spieler 
 Christoph Hinz, Spieler bei den Zweitligisten TV Kornwestheim, HBR Ludwigsburg, TV Bittenfeld
 Lars-Henrik Walther, Spieler beim Handball-Bundesligisten TSV Milbertshofen, TSV Bayer Dormagen, TBV Lemgo, Frisch Auf Göppingen
 Karl-Heinz „Charly“ Schulz, Nationalspieler für Deutschland, Spieler bei den Handball-Bundesligisten VfL Günzburg, Füchse Berlin, TSV Milbertshofen
 Stjepan Obran, Nationalspieler für Jugoslawien, Olympia-Teilnehmer 1980

Trivia 
Am 25. August 2018 erlangte das „Nicht-Tor des Jahres“ weltweite Medienpräsenz. Beim Stand von 24:23 für den TuS Fürstenfeldbruck bekamen die Gäste der HSG Konstanz nach Ablauf der regulären Spielzeit noch einen Freiwurf zugesprochen.

Der Freiwurf landete genau im Torwinkel und blieb dort im Gebälk stecken – kein Tor und Sieg für Fürstenfeldbruck.

Saisonbilanzen ab 1990

DHB-Pokal 
Bisher konnten sich der TuS Fürstenfeldbruck 10-mal für den DHB-Pokal qualifizieren.

Weblinks 
 Website des Gesamtvereins
 Website der Handballmannschaft

Einzelnachweise 

American-Football-Team aus Bayern
Furstenfeldbruck
Deutscher Rugby-Union-Verein
Furstenfeldbruck
Sport (Fürstenfeldbruck)
Gegründet 1885
Organisation (Fürstenfeldbruck)
Sportverein (Landkreis Fürstenfeldbruck)